Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Santiago 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Paula Cristina Gonçalves che ha battuto in finale Julia Cohen 0-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Julia Cohen (finale)
 Verónica Cepede Royg (semifinali)
 Florencia Molinero (primo turno)
 María Irigoyen (semifinali)

 Mailen Auroux (primo turno)
 Anne Schäfer (quarti di finale)
 Chieh-Yu Hsu (secondo turno)
 Fernanda Brito (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Santiago 2012